En la mitología griega, hay varios personajes llamados Galatea:
 Una nereida de Sicilia amada por el cíclope Polifemo. Véase Galatea (mitología).
 Una doncella que originalmente era una estatua tallada por Pigmalión a imagen de Afrodita, quien le dio vida, según el poeta romano Ovidio.
 La esposa de Lampro y madre de Leucipo.

Adaptaciones literarias del mito de Pigmalión 
Galatea (1585) es una obra teatral del dramaturgo isabelino John Lyly.
Para versiones contemporáneas del mito, véanse Pigmalión y My fair lady, así como Educando a Rita de George Bernard Shaw, y también Metrópolis de Fritz Lang y Galatea 2.2 de Richard Powers para versiones distópicas y tecnológicas del mito de Pigmalión.
Galatea es la segunda novela de ficción publicada del autor inglés Philip Pullman.
Galatea es una obra de ficción interactiva de Emily Short, de alguna forma basada en la leyenda de Pigmalión.
Galatea galante es la heroína de un libro de Alfred Bester basado en el mito de Pigmalión.
La Galatea, no es una adaptación del mito, sino una novela pastoril de Miguel de Cervantes.

Lugares y objetos bautizados en honor de Galatea
Galatea es una luna de Neptuno.
(74) Galatea es un asteroide.
El monte Galatea (3.185 metros) es un pico en la región Kananaskis de las Rocosas canadienses.
Ha habido ocho buques llamados HMS Galatea en la Marina Real Británica.
Galatea, barco desafiante de la Copa América de vela de 1886.
 Galatea es la compañera de serie de Andrew en la película. El hombre bicentenario.
 Galatea es sinónimo del género botánico Nerine.
 Galatea es sinónimo del género botánico Eleutherine.
Galatea (buque escuela), un buque escuela español.
 Galatea, Gala Brand, personaje de la novela Moonraker de Ian Fleming.